Unternehmen Rösselsprung bezeichnet:

 den koordinierten Angriff von Überwasserschiffen der deutschen Kriegsmarine auf den alliierten Russlandgeleitzug PQ 17 im Juli 1942, siehe Unternehmen Rösselsprung (Kriegsmarine)
 den Versuch deutscher Militäreinheiten im Mai–Juni 1944, den jugoslawischen Marschall Tito zu fangen oder zu töten, siehe Unternehmen Rösselsprung (1944)